Canteloup (Calvados)
 Canteloup (Manche)